Иона (От др.-евр. имени יוֹנָה (Йона) - голубь) - мужское личное имя.

Персоналии 
 Иона — библейский пророк, автор Книги пророка Ионы.
 Иона (ум. ок. 327) — христианский святой, из числа первых 11 мучеников в Персии.
 Иона (около 760 — 843/844) — франкский религиозный деятель, писатель и богослов, епископ Орлеана.
 Иона (?—1470) — епископ Русской церкви, архиепископ Великоновгородский и Псковский.
 Иона (?—1470) — пятый епископ Пермский, преемник святителя Питирима.
 Иона (ум. 1494) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Иона (ум. 1577) — епископ Русской церкви, архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерского.
 Иона (1635—1699) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вятский и Великопермский, иконописец, местночтимый святой и чудотворец. 
 Иона (ум. 1654) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.

 Иона II (ум. 1507) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Иона II (ум. 1548) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Муромский.

 Иона Клименецкий (?—1534) — русский православный святой, преподобный, основатель Клименецкого Свято-Троицкого монастыря.
 Иона Киевский (1802—1902) — православный святой, преподобный, чудотворец. 
 Иона Маленький — иеродиакон Троице-Сергиевой лавры, путешественник.
 Иона Московский (?—1461) — митрополит Киевский и всея Руси с 1448 по 1461; святой Русской православной церкви.
 Иона Печенгский (ок. 1500—1589) — иеромонах Печенгского Троицкого монастыря, ученик преподобного Трифона Печенгского.
 Иона Протасевич — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Иона Псково-Печерский (?—1480) — иеромонах Русской православной церкви. 
 
 Иона Сысоевич (ок. 1607 — 1690) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ростовский и Ярославский в 1652—1690 годах, сподвижник патриарха Никона. 
 Иона Яшезерский (?—ок. 1592) — монах Русской церкви, основатель Ионо-Яшезерского монастыря, ученик преподобного Александра Свирского.

 Иона (Александров) (1837—1912) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Калужский и Смоленский.
 Иона (Архангельский) (ум. 1627) — митрополит Сарский и Подонский.
 Иона (Борзобогатый-Красненский) (?―1585) ― епископ Луцкий в 1565―1584 годах.
 Иона (Василевский) (1762—1849) — епископ Русской православной церкви, экзарх Грузии, архиепископ Астраханский и Енотаевский, епископ Тамбовский и Шацкий.
 Иона (Вуколов) (1864 — после 1913) — архимандрит Русской православной церкви, педагог и духовный писатель, настоятель Русской посольской церкви в Константинополе.
 Иона (Думин) — митрополит Ростовский и Ярославский, духовный писатель и библиофил.
 Иона (Зырянов) (1924—1975) — епископ Русской православной церкви, епископ Ставропольский и Бакинский.
 Иона (Игрушкин) (род. 1943) — епископ старообрядческой Курской епископии с титулом Ахтарский и Азово-Черноморский.
 Иона (Лазарев) (1869—1937) — епископ Православной российской церкви; Невельский, викарий Витебской епархии.
 Иона (Луанга) (род. 1945) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Кампальский, ипертим и экзарх всей Уганды.
 Иона (Лушаков) (1671 — после 1741) — архимандрит Великолукского Троице-Сергиева монастыря Русской православной церкви. 
 Иона (Капустин) (1790—1867) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринбургский, викарий Пермской епархии.
 Иона (Карпухин) (1941—2020) — епископ Русской православной церкви на покое, бывший епископ Астраханский и Камызякский.
 Иона (Орлов) (1865—1945) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Воронежский и Острогожский.
 Иона (Павинский) (1773—1828) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Симбирский.
 Иона (род. 1959) — епископ Православной церкви в Америке на покое, бывший митрополит всей Америки и Канады.
 Иона (Покровский) (1888—1925) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Ханькоуский, викарий Пекинской епархии.
 Иона (Проданов) (1915—1959) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Агафоникийский, настоятель Бачковского монастыря.
 Иона (Семёнов) (1715—1780) — архимандрит (последовательно в нескольких монастырях) Русской православной церкви.
 Иона (Смирнов) (1870—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иона (Собина) (ум. 1548) — епископ Русской церкви, епископ Суздальский.
 Иона (Черепанов) (род. 1971) — епископ Обуховский, викарий Киевской епархии, наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря в Киеве.
 Иона (Штальберг) (1894—1955) — епископ Северо-Американской митрополии, епископ Вашингтонский, викарий Нью-Йоркской епархии.

 Иона и Вассиан — монахи Соловецкого монастыря, ученики святителя Филиппа.

География 
 Иона — национальный парк Анголы.
 Ионические острова 
 Ионическое море
 Остров Ионы

Прочее 
 «Иона» — художественный фильм молдавского кинорежиссёра Валерия Жереги.
 «Иона, или Художник за работой» — короткометражный художественный фильм, поставленный А. Кайдановским по одноимённому рассказу Альбера Камю.

См. также 
 Айона (значения)
 Книга пророка Ионы
 Митрополит Иона